Бръсълс Оупън 2012 е 2-рото издание на Бръсълс Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Брюксел, Белгия от 19 до 26 май.

Поставени тенисистки 
  Агнешка Радванска (шампионка)
  Марион Бартоли (осминафинал)
  Анджелик Кербер (отказва се)
  Доминика Цибулкова (четвъртфинал)
  Роберта Винчи (отказва се)
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Шуай Пън (1 кръг)
  Кая Канепи (полуфинал)
  Анастасия Павлюченкова (1 кръг)
  Надя Петрова (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (осминафинал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (осминафинал)
  Алиця Росолска /  Цзе Джън (финал)
  Бетани Матек Сандс /  Саня Мирза (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Бръсълс Оупън